

Cinema e televisione 
 Kamikaze – film del 1986 di Didier Grousset
 Kamikaze – film TV del 1986 di Bruno Corbucci
 Kamikaze – film del 2003 di Fabrizio Ancillai
 Kamikaze – film del 2014 di Álex Pina

Fumetto 
 Kamikaze – rivista su manga e anime
 Kamikaze – manga

Musica 
 Kamikaze – etichetta discografica thailandese
 Kamikaze – canzone dell'album Luna Matana di Lucio Dalla del 2001
 Kamikaze – album dei Disorder del 2003
 Kamikaze – album di Twista del 2004
 Kamikaze – album di Nippon il Vandalo del 2005
 Kamikaze – album dei Los Rabanes del 2007
 Kamikaze – singolo di MØ del 2015
Kamikaze – album di Eminem del 2018

Altro 
 Kamikaze – combattenti suicidi
 Kamikaze – leggendario tifone
 Kamikaze – cocktail
 Kamikaze – nave militare giapponese attiva durante la seconda guerra mondiale
 Kamikaze – videogioco del 1990